Porro peut aussi signifier :

Patronyme 

 Carlo Porro (1854–1939), militaire, géographe et homme politique italien ;
 Corina Porro, (née en 1953), femme politique espagnole ;
 Enrico Porro (1859-1931), ingénieur italien concepteur de la première ligne ferroviaire Ligurie-Piémont
 Enrico Porro (1885–1967), lutteur gréco-romain italien ;
 Gian Pietro Porro (1844–1886), explorateur italien ;
 Ignazio Porro (1801–1875), inventeur, opticien et topographe italien ;
 Jean-Ange Porro (1451–1505), religieux italien vénéré comme bienheureux par l'Église catholique ;
 Joseph A. Porro, costumier américain ;
 Pedro Porro (né en 1999), footballeur espagnol ;
 Ricardo Porro (1925–2014), architecte, peintre et sculpteur franco-cubain ;
 Samuele Porro (né en 1988), coureur cycliste italien.

Autres 
 Porro, genre musical et danse originaire de la région Caraïbe colombienne ;
 Porró, type de pichet à vin originaire de l’est de l’Espagne.

Voir aussi 
 Benedetta Bianchi Porro (1936–1964), laïque catholique italienne, vénérée comme bienheureuse par l'Église catholique ;
 Luigi Porro Lambertenghi (1780–1860), patriote, entrepreneur et homme politique italien ;

Notes et références 

Homonymie de patronyme